Сезон АБА 1972/73 являлся 6-м сезоном Американской баскетбольной ассоциации (АБА), по окончании которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Индиана Пэйсерс», единственный трёхкратный победитель турнира АБА, кроме того выигравший два титула подряд. В регулярном сезоне приняло участие десять клубов, девять из которых выступали и в прошлом, ибо состав участников турнира претерпел некоторые изменения. Две команды, «Питтсбург Кондорс» и «Зе Флоридианс», в межсезонье были расформированы из-за прекращения финансирования, команда «Мемфис Прос» сменила свой никнейм на «Мемфис Тэмс», к тому же в первенстве участвовала новообразованная команда «Сан-Диего Конкистадорс».

Регулярный сезон стартовал 12 октября 1972 года встречей между прошлогодним чемпионом, командой «Индиана Пэйсерс», и клубом «Мемфис Тэмс», в которой «Пэйсерс» в упорной борьбе обыграли своего соперника со счётом 109:105. 6 февраля 1973 года в «Солт-Пэласе» в Солт-Лейк-Сити прошёл Матч всех звёзд АБА, в котором команда Запада переиграла команду Востока со счётом 123:111, а MVP этого матча был признан защитник «Денвер Рокетс» Уоррен Джебали, который за 31 минуту, проведённую на площадке, собрал коллекцию из 16 очков, 4 подборов и 7 результативных передач за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 28 марта, MVP которого был признан форвард «Каролина Кугарз» Билли Каннингем. Наставник команды «Каролина Кугарз», Ларри Браун, был признан тренером года, а защитник «Нью-Йорк Нетс», Брайан Тэйлор, — новичком года. Официально первенство завершилось 12 мая, когда команда «Индиана Пэйсерс» обыграла в решающей игре финальной серии до четырёх побед клуб «Кентукки Колонелс», а MVP плей-офф был признан форвард «Пэйсерс» Джордж Макгиннис.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф

Статистические лидеры сезона

Основные показатели 

  На сайте basketball-reference.com лучшим по среднему набору передач за игру указан защитник «Сан-Диего Конкистадорс» Чак Уильямс (7,0), а Билл Мелчионни там даже не упоминается. По причине травмы Мелчионни провёл в этом сезоне всего 61 матч, а учитывая то, что для прохождения квалификации в АБА игрок должен сыграть минимум в 70 играх из 84 или сделать не менее 250 передач, то лидером по передачам всё-таки следует считать Билла, так как он сделал 453 передачи.
  Непонятно по какой причине на сайте basketball-reference.com в этом сезоне указана лишь общая статистика игроков по перехватам, а данные по среднему набору перехватов за игру отсутствуют, поэтому указан лучший из пятёрки лидеров в общей статистике.
  Непонятно по какой причине на сайте basketball-reference.com в этом сезоне указана лишь общая статистика игроков по блок-шотам, а данные по среднему набору блок-шотов за игру отсутствуют, поэтому указан лучший из пятёрки лидеров в общей статистике.

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок регулярного чемпионата: Билли Каннингем, Каролина Кугарз
 Самый ценный игрок плей-офф: Джордж Макгиннис, Индиана Пэйсерс
 Новичок года: Брайан Тэйлор, Нью-Йорк Нетс
 Тренер года: Ларри Браун, Каролина Кугарз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Билли Каннингем (Каролина Кугарз)
 Ф Джулиус Ирвинг (Вирджиния Сквайрз)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Джимми Джонс (Юта Старз)
 З Уоррен Джебали (Денвер Рокетс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джордж Макгиннис (Индиана Пэйсерс)
 Ф Дэн Иссл (Кентукки Колонелс)
 Ц Мел Дэниелс (Индиана Пэйсерс)
 З Ральф Симпсон (Денвер Рокетс)
 З Мэк Кэлвин (Каролина Кугарз)

 Сборная всех звёзд защиты:
 Ф Джо Колдуэлл (Каролина Кугарз)
 Ф Вилли Уайз (Юта Старз)
 Ф Джулиус Кей (Денвер Рокетс)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Майк Гейл (Кентукки Колонелс)
 З Фатти Тэйлор (Вирджиния Сквайрз)

 Сборная новичков:
 Ф Джордж Гервин (Вирджиния Сквайрз)
 Ф Деннис Вуйцик (Каролина Кугарз)
 Ц Джим Чоунс (Нью-Йорк Нетс)
 З Джеймс Сайлас (Даллас Чеперрелс)
 З Брайан Тэйлор (Нью-Йорк Нетс)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1972/1973